Franciaország
Orval, település Cher megyében
Orval, település Manche megyében

Orval, belga sör